Siara – wydzielina gruczołów mlecznych samic ssaków
 Stanisław Siara (1891–1974) – burmistrz Jarosławia
 Stefan „Siara” Siarzewski – postać z filmu Kiler grana przez Janusza Rewińskiego
 Tadeusz Michał Siara (ur. 1941) – artysta grafik
 Siara – album studyjny polskiego rapera KęKę, wydany w 2021 r.